Prissé est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Prissé, commune française du département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Prissé, ancienne commune française du département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine fusionnée en 1972 avec la commune de Prissé-la-Charrière ;
 Prissé-la-Charrière, ancienne commune du centre-ouest du département des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui intégrée à la commune de Plaine-d'Argenson.

Toponymie française